NIAS oder Nias steht für:

 Nias (Sprache), eine austronesische Sprache in Indonesien.
 Nias, ein Volk in Indonesien.
 Netherlands Institute for Advances Study, ein Forschungsinstitut in Amsterdam.
 eine alte Bezeichnung des Flusses Senegal.

Nias ist der Name folgender Orte:

 Nias, eine indonesische Insel im indischen Ozean.
 Nias (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk auf der Insel Nias 
 Nias Barat, ein indonesischer Regierungsbezirk im Westen der Insel Nias 
 Nias Selatan, ein indonesischer Regierungsbezirk im Süden der Insel Nias 
 Nias Utara, ein indonesischer Regierungsbezirk im Norden der Insel Nias